James Lloyd (1745–1820) – amerykański polityk, senator z Maryland
 James Lloyd (1769–1831) – amerykański polityk, senator z Massachusetts
 James F. Lloyd (1922–2012) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Kalifornii
 Jimmy Lloyd (1939–2013) – brytyjski bokser